Chris Clark, ameriški hokejist, * 8. marec 1976, South Windsor, Connecticut, ZDA.

Clark je bil leta 1994 kot 77. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Washington Capitals in Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 607 tekem, na katerih je dosegel 103 gole in 111 podaj, ter 34 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in tri podaje. Med letoma 2006 in 2009 je bil kapetan Washington Capitalsov. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, je igral za SC Bern v švicarski ligi in Storhamar IL v norveški ligi.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih v letih 2002 in 2007, ko je dosegel sedmo in peto mesto, sam pa je skupno odigral trinajst tekem ter dosegel štiri gole in eno podajo.

Pregled kariere

|-
| Clarkson University
| NCAA
| 94/95
|
| 32
| 12
| 11
| 23
|
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clarkson University
| NCAA
| 95/96
|
| 38
| 10
| 8
| 18
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clarkson University
| NCAA
| 96/97
|
| 37
| 23
| 25
| 48
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clarkson University
| NCAA
| 97/98
|
| 35
| 18
| 21
| 39
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 98/99
|
| 73
| 13
| 27
| 40
| -10
| 123
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| 0
| 15
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 22
| 0
| 1
| 1
| -3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 99/00
|
| 48
| 16
| 17
| 33
| +11
| 134
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 29
| 5
| 1
| 6
| 0
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 00/01
|
| 48
| 18
| 17
| 35
| +22
| 131
|
| 18
| 4
| 10
| 14
| +6
| 49
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
|
| 64
| 10
| 7
| 17
| -12
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 10
| 12
| 22
| -11
| 126
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 10
| 15
| 25
| -3
| 106
|
| 26
| 3
| 3
| 6
| 0
| 30
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 04/05
|
| 15
| 10
| 4
| 14
| +6
| 86
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +5
| 14
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 05/06
|
| 78
| 20
| 19
| 39
| +9
| 110
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 06/07
|
| 74
| 30
| 24
| 54
| -10
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 07/08
|
| 18
| 5
| 4
| 9
| 0
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 08/09
|
| 32
| 1
| 5
| 6
| -3
| 32
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 8
|-
| Washington Capitals
| rowspan=2|NHL
| rowspan=2|09/10
|
| 38
| 4
| 11
| 15
| -4
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
|
| 36
| 3
| 2
| 5
| -8
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 10/11
|
| 53
| 5
| 10
| 15
| -3
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 11/12
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 955
| bgcolor="#7FFF00" | 227
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 469
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 1582
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 116
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Storhamar IL
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Providence Bruins